Mondiali 1921 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1921:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1921 – 24ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1921 – 1ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1921 – 10ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1921 – 19ª edizione